Het WTA-tennistoernooi van New Haven (officieel Pilot Pen Tennis at Yale) van 2010 vond plaats van 22 tot en met 28 augustus 2010 in de Amerikaanse plaats New Haven. Het was de 13e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van New Haven 2010. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Toernooisamenvatting 
In het enkelspel won de als eerste geplaatste Deense Caroline Wozniacki voor de derde keer op rij het toernooi. Zij versloeg in de finale de als achtste geplaatste Russin Nadja Petrova. Het was de tweede toernooizege in evenzoveel weken voor Wozniacki, nadat zij eerder ook al het toernooi van Montreal op haar naam schreef. Het was de vierde enkelspeltitel van het seizoen voor Wozniacki en de tiende toernooizege uit haar loopbaan.

In het dubbelspel versloeg het als eerste geplaatste duo Květa Peschke en Katarina Srebotnik het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste Amerikaanse duo Bethanie Mattek-Sands en Meghann Shaughnessy in twee sets.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

New Haven 2010
New Haven